Trosa kyrka kan syfta på:

 Trosa stads kyrka – en kyrkobyggnad belägen i Trosa
 Trosa lands kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Trosa församling

Se även
 Trosa (olika betydelser)